Rauschenbach ist ein Name geographischer Gegenstände:

Orte:
 Rauschenbach (Neuhausen), Ortsteil der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Rauschenbach, früherer deutscher Name der Gemeinde Neyruz im Saanebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz

Gewässer:
 Rauschenbach (Flöha), rechter Zufluss der Flöha bei Rauschenbach, Gemeinde Neuhausen/Erzgeb., Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Rauschenbach (Kremnitz), rechter Zufluss der Kremnitz vor der Sattelmühle von Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Rauschenbach (Preßnitz), linker Zufluss der Preßnitz in Niederschmiedeberg, Gemeinde Großrückerswalde, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Rauschenbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs im Pfälzerwald bei Röderhof, Ortsgemeinde Leimen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Rauschenbach (Selbitz), rechter Zufluss der Selbitz gegenüber Volkmannsgrün, Stadt Schauenstein, Landkreis Hof, Bayern
 Rauschenbach (Wied), linker Zufluss der Wied an der Ortsgemeindegrenze von Waldbreitbach zu Niederbreitbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Rauschenbach (Wolf), linker Zufluss der Wolf oder Wolfach vor dem Schulershof, Oberwolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Sonstiges:
 Talsperre Rauschenbach, Talsperre mit einem gleichnamigen Zufluss im Lauf der Flöha vor Rauschenbach, Gemeinde Neuhausen/Erzgeb., Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Raushenbakh (englische Transliteration von russisch ) steht für:
 (4237) Raushenbakh, ein nach Boris Wiktorowitsch Rauschenbach benannter Asteroid

Rauschenbach ist ein Familienname und Familiennamenbestandteil:
 Anett Pötzsch-Rauschenbach (* 1960), deutsche Eiskunstläuferin
 Axel Rauschenbach (* 1967), deutscher Eiskunstläufer

 Boris Wiktorowitsch Rauschenbach (1915–2001), russischer Physiker, einer der Begründer der sowjetischen Raumfahrt
 Claudia Rauschenbach (* 1984), deutsche Eiskunstläuferin
 Erich Rauschenbach (* 1944), deutscher Cartoonist
 Frida Wilhelmina Amsler-Rauschenbach (1864–1946), Schweizer Frauenrechtlerin
 Hans-Joachim Rauschenbach (1923–2010), deutscher Sportjournalist
 Hartmut Rauschenbach (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Hildegard Rauschenbach (1926–2010), deutsche Autorin
 Olaf Rauschenbach (* 1970), deutscher Schauspieler
 Richard Hanke-Rauschenbach (* 1978), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Sina Rauschenbach (* 1971), deutsche Religionswissenschaftlerin
 Thomas Rauschenbach (* 1952), deutscher Erziehungswissenschaftler